Kvocient je číslo, které udává vzájemný poměr dvou hodnot téže veličiny. 

V praxi se může jednat například o:

 bílkovinný kvocient
 čtenářský kvocient
 emoční kvocient
 encefalizační kvocient
 inteligenční kvocient
 kvocient geometrické posloupnosti
 kvocient novorozenecké úmrtnosti
 paměťový kvocient
 respirační kvocient

Související články 
 bezrozměrná jednotka
 bezrozměrná veličina
 index
 koeficient
 skóre